Setup – nell'informatica, termine riguardante l'installazione
 Setup – nei sistemi produttivi quali macchine, linee, stazioni di lavoro, termine riguardante l'attrezzaggio o anche, nel gergo di officina, "piazzamento"
 Setup – film del 2011 diretto da Mike Gunther